во Франции происходило 2 раза:
 В 1832 году — против Июльской монархии.
 В 1848 году в ходе революции. 
 См. также